Nikšić
Onogošt (tjednik)
Onogošt (župa)
Onogošt (pivovara)
Onogošt (grad)